Instrument (lat. instrumentum) može značiti:
 instrument može biti naprava, alat, oruđe, sprava. Instrument je pomoćno sredstvo koje služi za lakše, bolje i točnije obavljanje nekoga rada ili funkcije (na primjer mjerni instrument, kirurški, optički instrumenti; logički instrumenti, instrumenti mira, vlasti, države i slično). U prenesenom značenju, instrument može biti osoba koja nekomu služi za postizanje njegovih ciljeva;
 instrument, u glazbi, je glazbalo (gitara, violina, harfa i drugi);
 instrument, u znanosti i tehnici, je fino, precizno izrađena, često vrlo složena sprava, oruđe ili uređaj, na primjer akcelerator čestica, barometar, fotometar, interferometar, magnetometar, mikroskop, pirometar, polarimetar, pretražni mikroskop s tuneliranjem, teleskop, termometar i vakuummetar ili pribor za znanstvena istraživanja ili tehničke radove, na primjer električni instrument, geodetski instrument, navigacijski instrument;
 instrument, u medicini, je predmet koji se upotrebljava kod nekih pretraga (žlica za potiskivanje jezika pri pregledu grla, zrcalo za pregled grkljana, lijevčić za pregled uha, endoskopi za pregled dušnika, želuca, crijeva i drugo) i za izvođenje kirurških zahvata, gdje se koristi za razdvajanje (nož, škare), pridržavanje (pinceta) i širenje tkiva (kuka), za istraživanje okoline (sonda), zatvaranje i podvezivanje krvnih žila (hvataljka, štipaljka, igla), sastavljanje tkiva (igla, iglodržač, kopča), operacije na kostima (dlijeto, pila, čekić, turpija) i drugo. Za operacije na srcu, mozgu te sitnim krvnim žilama i živcima upotrebljavaju se posebni instrumenti. U stomatologiji se koriste različita svrdla, kliješta i drugo. Instrumenti se obično izrađuju od materijala koji ne hrđa, a prije operacije moraju se sterilizirati;
 mjerni instrument (vaga, ampermetar, brojilo prometa na autocesti i drugi);
 elektronički instrument (svaki instrument koji primjenjuje modernu elektroniku - osciloskop, elektronički ampermetar i drugi);
 instrument,u pravu, je isprava.

Izvori